

Єрошкино — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Єрошкино — присілок, Можгинський район, Удмуртія